Hohenried ist der Ortsname von

 Hohenried (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern
 Hohenried (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Hohenried (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hohenried (Brunnen), Ortsteil der Gemeinde Brunnen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Höhenried (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Hohenried (Petersdorf), Ortsteil der Gemeinde Petersdorf, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Höhenried